Лох-Ло́монд (, , иногда — Лох Ломанд) — многозначный термин, название ряда географических объектов в Шотландии, США и Канаде.

 Лох-Ломонд — озеро в Шотландии
 Loch Lomond — марка шотландского виски и одноимённая винокурня
 Loch Lomond — американская инди-фолк группа